Ealdwulf, auch Aldwulf, Aldulf, Ældƿulf, Halduulf oder Aldulfus, ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name hat die Bedeutung „alter Wolf“ und bezeichnet folgende Personen:

 Ealdwulf (East Anglia), König von East Anglia 664–713
 Ealdwulf (Rochester), Bischof von Rochester 727–739
 Ealdwulf (Mercia), Dux von Mercia um 740
 Ealdwulf (Sussex), König von Sussex um 772–791
 Ealdwulf (Mayo), Bischof von Mayo, um 786
 Ealdwulf (Lindsey), Bischof von Lindsey, 750–796
 Ealdwulf (Lichfield), Bischof von Lichfield, um 800–um 815
 Ealdwulf (York), Abt von Peterborough, Bischof von Worcester 992–1002, Erzbischof von York 995–1002